Li Leilei (Pequim, 30 de junho de 1977) é um futebolista profissional chinês, goleiro, milita no Shandong Luneng.

Títulos
 Shenzhen Jianlibao
 CSL Cup Runners-up: 2004, 2005
 Super Liga Chinesa: 2004

 Shandong Luneng
 Super Liga Chinesa: 2006, 2008, 2010
 Copa da China: 2004, 2006
 Supercopa de China: 2004
 Copa do Leste Asiático: 2007

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da China
Futebolistas do Shandong Taishan Football Club